Heartaches – film del 1915 diretto da Joseph Kaufman
Heartaches – cortometraggio del 1916 diretto da Lloyd B. Carleton
Heartaches – film del 1947 diretto da Basil Wrangell
Heartaches – film del 1981 diretto da Donald Shebib